Символ или знак риеля  — типографский символ, который входит в группу «Кхмерское письмо» () стандарта Юникод и называется «Кхмерский символ риеля» (); код — U+17DB. Используется для представления национальной валюты Камбоджи — риеля ().

Характерные символы, выполняющие эти функции:  Кроме того, для краткого представления риеля используются коды стандарта ISO 4217: KHR и 116.

Примечания

Ссылки 

 Unicode Utilities: ៛

Р